

Cette page contient les pages d'homonymie de rue d'Amour et avenue d'Amour.

Belgique 
 Rue d'Amour, à Tournai

Canada 
 Avenue d'Amour, à Québec

États-Unis 
 Rue d'Amour, à La Nouvelle-Orléans

France 
 Rue d'Amour, à Agen
 Rue d'Amour, à Castelnau-Montratier
 Rue d'Amour, à Vignacourt

Voir aussi 
 Rue d'amour, un album du musicien congolais Koffi Olomidé sorti en 1987
 Rue Fontaine d'Amour, à Bruxelles.
 

Amour Rue